Новоку́хновщина () — упразднённая деревня в Судковском сельсовете Хойникского района Гомельской области Беларуси.

География

Расположение 
В 32 км на юго-запад от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе, расположенной на ветке Василевичи — Хойники отходящей от линии Брест — Гомель, в 135 км от Гомеля.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

Гидрография 
На севере мелиоративные каналы, связанные с рекой Припять (приток реки Днепр).

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Кожу́шки — Ломачи.

В деревне нет жилых домов (2004 год). Планировка состоит из 2-х дугообразных параллельных улиц, ориентированных почти меридионально. Застройка улиц редкая. Дома деревянные, усадебного типа.

История 
Деревня основана в начале XX века переселенцами из соседних деревень. В 1908 году урочище Кухновщина в составе Юровичской волости Речицкого уезда Минской губернии.

В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны оккупанты в мае 1943 года полностью сожгли деревню и убили местного жителя. В 1959 году деревня находилась в составе колхоза имени XXII съезда КПСС с центром в деревне Кожу́шки.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС жители (13 семей) переселены в чистые места.

До 31 декабря 2009 года в Дворищанском сельсовете, затем переименован в Судковский.

Население 
 2011 год — жителей нет

Динамика 
 1908 год — 10 жителей
 1940 год — 38 дворов, 110 жителей
 1959 год — 135 жителей (согласно переписи)
 1980-е — жители (13 семей) переселены

Известные уроженцы 

 Малащенко Владимир Александрович - учёный в области механики, доктор технических наук, профессор

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Хойникского района 
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)
Покинутые населённые пункты